Świętajno heißen zwei Orte in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen:
 Świętajno (Powiat Szczycieński), ein Gemeindesitz, bis 1938: Schwentainen, 1938 bis 1945 Altkirchen, Kreis Ortelsburg
 Świętajno (Powiat Olecki), ein Gemeindesitz, bis 1945: Schwentainen, Kreis Oletzko (Treuburg)

Siehe auch:
 Świętajny
 Gmina Świętajno